Begines ist der Familienname folgender Personen:

 Everaldo Begines (* 1971), mexikanischer Fußballspieler
 Narciso Heredia Begines (1775–1847), spanischer Diplomat, Politiker und Ministerpräsident Spaniens